Кеппен Володимир Петрович (8 жовтня 1846, Петербург, Російська імперія — 22 червня 1940, Грац, Австрія) — метеоролог і кліматолог.

Біографія 
Кеппен Володимир Петрович є сином П. І. Кеппена — дослідника Криму, одного з фундаторів Російського географічного товариства (1845), учасника створення і видання «Списків населених пунктів Російської імперії» (т. 1—65).

Навчався у Петербурзькому університеті. У 1872—75 роках працював у Головній фізичній обсерваторії м. Петербург, в 1875—1919 роках — у Німецькій морській обсерваторії (м. Гамбург). З 1919 року проживав у м. Грац.

Робота 
Основні праці присвячені питанням загальної та синоптичної метеорології та кліматології. Проводив перші аерологічні дослідження, вивчав кліматичні умови багатьох районів Землі. У 1900 році розробив класифікацію кліматів земної кулі (з деякими подальшими, зробленими ним самим, змінами в 1918 та 1936).

Примітки

Література 
 

Російські кліматологи
Російські метеорологи
Кліматологи Німеччини
Члени Російського географічного товариства
Члени Леопольдини
Члени Прусської академії наук
Почесні доктори
Німці Росії
Німці Австрії
Уродженці Санкт-Петербурга